Quinby può riferirsi a diverse città statunitensi:
Quinby (Carolina del Sud)
Quinby (Kansas)
Quinby (Virginia)